Ле () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Атлантические Пиренеи. Входит в состав кантона Пе-де-Морлаас и дю Монтанерес. Округ коммуны — По.

Код INSEE коммуны — 64329.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 660 км к югу от Парижа, в 175 км южнее Бордо, в 7 км к востоку от По.

На юге коммуны протекает река , а на севере — река .

Климат 
Климат тёплый океанический. Зима мягкая, средняя температура января — от +5°С до +13°С, температуры ниже −10 °C бывают редко. Снег выпадает около 15 дней в году с ноября по апрель. Максимальная температура летом порядка 20-30 °C, выше 35 °C бывает очень редко. Количество осадков высокое, порядка 1100 мм в год. Характерна безветренная погода, сильные ветры очень редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1198 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 740 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 527 были экономически активными, 213 — неактивными (показатель активности — 71,2 %, в 1999 году было 71,2 %). Из 527 активных жителей работали 500 человек (275 мужчин и 225 женщин), безработных было 27 (8 мужчин и 19 женщин). Среди 213 неактивных 88 человек были учениками или студентами, 68 — пенсионерами, 57 были неактивными по другим причинам.

Города-побратимы 
  Ла-Пуэбла-де-Альфинден (Испания, с 1997)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Атлантические Пиренеи